Егеон је у грчкој митологији било име више личности.

Митологија 
 Био је један од Хекатонхејра, сторуких џинова, које су изродили Уран и Геја. Већина аутора уместо Егеона, као једног од тројице џинова помиње Бријареја, али је то Хомер објаснио тако да људи овог јунака називају Егеон, а богови Бријареј. Према другом тумачењу, Бријареј је Егеонов син, кога је добио са Таласом. У том случају је он титан, бог морске олује, а родитељи су му Понт и Геја.
 Био је један од Ликаонида.

Извори 

Грчка митологија
Грчки богови